Ди́ли:

 Дили — столица и крупнейший город Восточного Тимора.
 Дили — один из 13 округов Восточного Тимора, который включает в себя также столицу страны — город Дили.

Фамилия 
 Дили, Джастин (род. 1986) — американский актёр и модель.
 Дили, Кэт (род. 1976) — английская телеведущая, актриса, модель и певица.